Borgo kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Borgo, kommun på Korsika,

Italien 

 Marina Palmense, ort, Marche, Province of Fermo, 
 Borgo (kommunhuvudort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Borgo (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Avellino, 
 Borgo (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,71, long 7,96), 
 Borgo (kommunhuvudort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo, lat 44,41, long 7,94), 
 Borgo (ort i Italien, Veneto), Provincia di Rovigo, 
 Borgo (kommunhuvudort i Italien, Piemonte, Provincia di Biella), 
 Borgo (ort i Italien, Marche), Provincia di Ascoli Piceno, 
 Borgo Veneto – en kommun i Veneto
 Borgo, Rom – en rione i Rom

Robotskapade Italienförgreningar